Японская соккер-лига 1984 Дивизион 2 — 13-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.

Турнирная таблица

См. также
Чемпионат Японии по футболу 1984

Ссылки
RSSSF 

Япония
1984
Спорт в Японии в 1984 году